Die Abkürzung RFH steht für

 Reichsfinanzhof (oder Entscheidungssammlung des Reichsfinanzhofes)
 Rheinische Fachhochschule Köln
 Regionalfernsehen Harz
 Royal Festival Hall, London
 Rostocker Fracht- und Fischereihafen in Marienehe

Die Abkürzung RfH steht für
 Reichszentrale für Heimatdienst
 Reply from Hell = oft böser, auf jeden Fall aber unerwünschter Kommentar in einen Thread oder unter einem Tweet

 
Abkürzung